Jurichs ist der Familienname folgender Personen:

 Claus Jurichs (1935–2005), deutscher Schauspieler und Synchronsprecher
 Stephan Jurichs (* 1984), deutscher Schauspieler